Liberado y liberada puede referirse a:
 El objeto de una liberación
 Liberto
 Santa Librada
 Liberado sindical, el representante de los trabajadores que es liberado de su trabajo habitual para dedicarse a funciones sindicales.